Duel – racconto di Richard Matheson del 1971
 Duel – film di Steven Spielberg del 1971, ispirato al racconto di Matheson
 Duel – singolo dei Propaganda del 1985
 Duel – rivista italiana di cinema
 Duel – album dei Miraspinosa del 2000
 Duel – quiz televisivo trasmesso da ABC dal 2007 al 2008
 Duel TV – canale televisivo satellitare attivo dal 2000 al 2006

Pagine correlate 
Duello (disambigua)
The Duel